Als videojocs Pokémon, la Pokédex Nacional és un dels modes diferents en què es pot configurar la Pokédex, una enciclopèdia que emmagatzema dades dels Pokémon. Aquesta és la llista de Pokémon ordenats pel seu número a la Pokédex Nacional.

 Nota: MissingNo. i 'M no són Pokémon oficials.

Referències 

Pokemon